Dilemma steht für:

 Dilemma, eine Zwickmühlen-Situation

Lieder:
 Dilemma (Lied), Lied des US-amerikanischen Rappers Nelly (2002)

Filme:
 Dilemma (1940), Schweizer Filmdrama von Edmund Heuberger
 Dilemma (1962), dänisches Filmdrama von Henning Carlsen
 Dilemma (1997), US-amerikanischer Thriller von Eric Larsen
 Dilemma (2002), Schweizer Filmdrama von Tobias Ineichen

Personen
 Morlockk Dilemma (* 1981), deutscher MC

Siehe auch:
 My Dilemma
 Dilemma-Gletscher
 Dilemma Point